Red River Township dans le comté de Searcy en Arkansas.
  dans le comté de Kittson dans le Minnesota.
  dans le comté de Kittson dans le Minnesota.

Homonymie de townships